Miejscowości w Polsce:
 Nowa Osuchowa
 Stara Osuchowa